Sergio Campana ist der Name folgender Personen:

* Sergio Campana (Fußballspieler) (* 1934), italienischer Fußballspieler
 Sergio Campana (Rennfahrer) (* 1986), italienischer Autorennfahrer